Беньковський Микола Анатолійович (нар. 6 травня 1948, Червоноармійськ) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.
 Беньковський Андрій Анатолійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну.